Utgrynnorna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utgrynnorna, Närpes, Österbotten, 
 Utgrynnorna, Iniö, Åboland,

Se även
Utgrynnan
Utgrunden
Utklippan

Robotskapade Finlandförgreningar